

Musica 
 Area 52 – gruppo musicale pop rock gibilterrino
 Area 52 – album di Rodrigo y Gabriela e C.U.B.A. del 2012

Televisione 
 Area 52 o Comando Stargate – base militare delle serie televisive serie Stargate SG-1 e Stargate Atlantis
 Area 52 – film per la televisione del 2001 diretto da Adam Turner

Altro 
 Area 52 o Tonopah Test Range – installazione militare statunitense